Der Bezirk Lüttich () ist einer von vier Bezirken in der belgischen Provinz Lüttich. Er umfasst eine Fläche von 796,87 km² mit  Einwohnern (Stand: ) in 24 Gemeinden.

Gemeinden im Bezirk Lüttich

Einzelnachweise 

Luttich